Финале УЕФА Лиге шампиона 2005. је одиграно 25. маја између Ливерпула и Милана на Олимпијском стадиону Ататурк у Истанбулу, највећем граду Турске. Ливерпул је победио у четири од шест финала до тог меча, од којих је последње одиграно финале оно из 1985, док је Милан до тада освојио такмичење шест пута, и ово учешће му је било друго у последње три године, а десето укупно. Ово финале се сматра једним од најбољих у историји овог европског такмичења.

Детаљи о утакмици

Референце

Напомене

Везе ка другим чланцима 

Финала УЕФА Лиге шампиона
Фудбал у 2005.
Спорт у Истанбулу
Фудбал у Турској